Ка́шкин — русская фамилия; имеет женскую форму Кашкина. Известные носители:

 Кашкин, Александр Владимирович (род. 1948) — российский археолог, кандидат исторических наук, специалист в области славяно-русской и ландшафтной археологии.
 Кашкин, Алексей Михайлович — ректор Томского индустриального института (1934—1936).
 Кашкин, Анатолий Михайлович (1901—1943) — советский военный деятель, полковник.
 Кашкин, Аристарх Петрович (1723—1795) — участник Семилетней войны 1756—1763 гг., глава Царскосельской конторы, тайный советник.
 Кашкин, Всеволод Сергеевич (род. 1998) — российский спортсмен, санный спорт.
 
 Кашкин, Евгений Петрович (1737—1796) — государственный деятель Российской империи, генерал-аншеф.
 Кашкин, Кирилл Павлович (род. 1934) — советский и российский иммунолог, академик АМН СССР (1986), академик РАН (2013). Сын П. Н. Кашкина.
 Кашкин, Иван Александрович (1899—1963) — советский переводчик, литературовед.
 
 Кашкин, Павел Николаевич (1901—1991) — советский микробиолог, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР (1957).
 
 Кашкин, Юрий Петрович (1914—1990) — полный кавалер ордена Славы.

 Кашкина, Анна Андреевна (1912—1983) — доярка колхоза «Борец» Бронницкого района Московской области, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Каски — народность.
 Кашкино

Примечания